Standuhr steht für:
 Bodenstanduhr, eine Pendeluhr, die auf dem Boden steht
 Standuhr (Motor), den ersten schnelllaufenden Ottomotor
 einen schwer verkäuflichen Gebrauchtwagen (umgangssprachlich)

Siehe auch: